Муджири — грузинский фамилия.

Известные носители: